El nombre Miho Yoshioka puede referirse a las siguientes personas:

Miho Yoshioka, regatista japonesa;
Miho Yoshioka, actriz japonesa.